Джозеф Сойер (, 1874 — 1965) — канадский шахматист. Участник чемпионатов Канады и открытых чемпионатов США. Чемпион Канады 1909 г. В чемпионате Канады 1906 г. нанес поражение победителю турнира М. Смиту.

Партия против Дж. Сойера (из сеанса одновременной игры вслепую) вошла в книгу чемпиона мира А. А. Алехина «На пути к высшим шахматным достижениям».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Сойера в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Сойера на сайте 365Chess

Шахматисты Канады
Шахматисты XX века